Mérésânkh Elle aime la vie ou la Vivante aime est un prénom féminin de l'Égypte antique.

Il a été porté par quatre femmes des  et s :

 Mérésânkh , épouse du pharaon Houni ;
 Mérésânkh , fille de Khéops ;
 Mérésânkh , épouse du roi Khéphren ;
 Mérésânkh , épouse de Djedkarê Isési.

C'est également le nom de la femme dans la statuette du couple Raherka et Mérésânkh.

Littérature 

 Meresânkh ou le Choix de Seth est le deuxième volume de la série de bande dessinée « Sur les terres d'Horus », par Isabelle Dethan.

Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Index égyptologique